Kakasoknál, különösen öreg állatnál, (caudomedialis) hegyben végződő, szaruval borított, csontos alappal bíró, kúp alakú ún. „sarkantyú” látható. A rajta levő gyűrűk számából az állat korára is következtethetünk.

Állatanatómia